Pittman peut désigner :

Patronyme 

 Bruce Pittman (né en 1950), réalisateur, producteur et scénariste canadien ;
 Dexter Pittman (né en 1988),  joueur de basket-ball américain.
 Michael Pittman (né en 1975), joueur américain de football américain.

Toponyme 
 Pittman, localité de Floride ;
 Pittman Center, localité du Tennessee.